Кирс: фамилия и топоним.

Известные носители 

 Кирс, Валло (род. 1987) — эстонский актёр.
 Кирс, Урмас (род. 1966) — эстонский футболист и тренер.

Топоним 
 Кирс — город, административный центр Верхнекамского района Кировской области России.
 Кирс — железнодорожная станция Кировского региона Горьковской железной дороги, в городе Кирсе.

Другое 
 Кирс — нагорно-карабахский футбольный клуб из Шуши.

См. также 
 Кирсс, Роберт (род. 1994) — эстонский футболист.